Etzel – variante germanica del nome proprio di persona Attila
Etzel – altro nome dell'organizzazione ebraica Irgun Zvai Leumi
Etzel – monte delle Alpi
Passo di Etzel – passo del Canton Svitto, Svizzera
Franz Etzel – politico tedesco